Sikorzyn peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Sikorzyn, un village du powiat de Gostyń ;
 Sikorzyn, un hameau du powiat de Kościan ;
 Sikorzyn, un village du powiat de Rawicz.